Bochy est un nom de famille notamment porté par :
 Brett Bochy (né en 1987), joueur de baseball américain ;
 Bruce Bochy (né en 1955), ancien joueur de baseball américain.

Patronyme américain